Carlo Erba – farmacista e imprenditore italiano
 Carlo Erba – pittore italiano
 Carlo Erba – azienda farmaceutica italiana
 Carlo Erba Strumentazione – azienda di apparecchiature per analisi chimica farmaceutica